ANG eller ang kan avse:  

 ang – ISO 639-3 koden för Fornengelska  
 ANG – en del av United States National Guard, se Air National Guard
 ANG – landskod enligt ISO 3166-1 för Angola
 ANG – valutakoden enligt ISO 4217 för valutan i Nederländska Antillerna, se Antiller gulden